Исчезновение (фильм, 1977) — Великобритания, Канада
 Исчезновение (фильм, 1978) — СССР
 Исчезновение (фильм, 1988) — Нидерланды
 Исчезновение (фильм, 1993) — США
 «Исчезновение» (2001) — название 23-й серии российского телесериала «Улицы разбитых фонарей. Менты-3».
 Исчезновение (фильм, 2002) — США
 Исчезновение (фильм, 2007) — Россия, Украина
 Исчезновение (фильм, 2008) — США
 Исчезновение (сериал, 2015) — Франция
 Исчезновение (фильм, 2017, Нидерланды) — Нидерланды, Норвегия
 Исчезновение (фильм, 2017, Иран) — Иран, Катар
 Исчезновение (сериал, 2017) — Канада
 Исчезновение (фильм, 2019) — Великобритания
 Исчезновение (фильм, 2024) — международный проект российского режиссёра Кирилла Серебренникова.

См. также 
 «Исчезновение на 7-й улице» — фильм 2010 года.
 Исчезнувшая
 Исчезнувшие
 The Fade Out